

Codici 
 UGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bulgan (Mongolia)
 UGA – codice vettore ICAO di Air Uganda
 uga – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua ugaritica
 UGA – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Uganda

Informatica 
 UGA – sigla non molto comune per indicare la risoluzione UXGA di 1600 x 1200

Biologia molecolare
 UGA – codone di stop uracile-guanina-adenina (detto opale)

Università 
 UGA – Università della Georgia
 UGA – Université Grenoble Alpes

Altri progetti